Дилтинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дилтинс, Лоде (род. 1926) — бельгийский композитор, хоровой дирижёр и органист.
 Дилтинс, Рул (род. 1957) — бельгийский виолончелист.